Dos buques de la KuK Kriegsmarine austrohúngara, han recibido el nombre SMS Novara en memoria de la Batalla de Novara, realizada en 1849:

SMS Novara (1850). Una fragata de vela, famosa por su expedición científica alrededor del mundo entre 1857-1859, así como por transportar al archiduque Maximiliano a América, para su proclamación como Maximiliano I de México.
SMS Novara (1912). Un crucero ligero, líder de su clase, botado en 1913, y transferido a Francia como botín de guerra tras la Primera Guerra Mundial, famoso por su ataque a la barrera del Canal de Otranto.